Др Сима Милошевић (Каменари, код Херцег Новог, 5. септембар 1896 — околина Тјентишта, јун 1943) био је лекар, учесник Народноослободилачке борбе и члан Извршног одбора АВНОЈ-а.

Биографија 
Рођен је 5. септембра 1896. године у селу Каменари, у Боки Которској. Гимназију је завршио у Задру. Као младић, крајем Првог светског рата, помагао је побуну морнара у Боки Которској.

Почетком 20-их година био је члан Југословенске демократске странке (ЈДС) и врло активан у раду демократске студентске организације; у Београду је две године био председник студентског удружења „Побратимство”. Године 1923. је на конгресу југословенских студената демократа изабран за предсједника централне организације и на тој функцији био до 1925; приликом расцјепа у Демократској странци прешао је са групом око Светозара Прибићевића у новоосновану Самосталну демократску странку (СДС). Докторирао је 1926. године, а потом је у Хамбургу и Паризу специјализовао бактериологију. Од 1927. године радио је у Централном хигијенском заводу у Београду (данас Институт за јавно здравље Србије „Милан Јовановић Батут”). За професора на Медицинском факултету Београдског универзитета изабран је 1938, а исте године је постао и уредник медицинског часописа „Медицински преглед”. Као лекар и професор био је привржен студентском револуционарном покрету, због чега је хапшен 1933. и 1939. године. Интензивно се бавио научним радом и написао је око 70 научних радова из области медицине, који су објављени у земљи и иностранству.

Учесник је Народноослободилачке борбе од 1941. године, а члан Комунистичке партије Југославије (КПЈ) од 1942. године. Најпре је радио при Главном штабу НОП одреда Црне Горе, Боке и Санџака и руководио санитетском службом на ослобођеној територији. Председавао је Скупштином црногорских и бокељских родољуба у манастиру Острогу, 8. фебруара 1942. године. 

Био је већник Првог заседања АВНОЈ-а, одржаног 26. новембра 1942. године у Бихаћу, на коме је изабран за члана Извршног одбора Антифашистичког ваћа народног ослобођења Југославије (АВНОЈ).

За време Пете непријатељске офанзиве, јуна 1943. године, био је тешко рањен и пребачен у село Врбницу. Тамо су га, заједно са песником Иваном Гораном Ковачићем, четници заробили и убили.

По њему је названа предшколска установа „Др Сима Милошевић” у Земуну као и Дом здравља „Др Симо Милошевић“ Чукарица.

Референце

Литература 

  
  

Рођени 1896.
Умрли 1943.
Новљани (Херцег Нови)
Српски лекари
Доктори медицинских наука
Професори београдског универзитета
Комунисти Црне Горе
Југословенски партизани
Партизански лекари
Већници АВНОЈ-а
Погинули у бици на Сутјесци